Жуан Ува (, родился 19 мая 1980 года в Лиссабоне) — португальский регбист, выступавший на позиции фланкера, действующий тренер бразильского «Сан-Паулу».

Биография

Семья 
Двоюродные братья — Гонсалу и Васку — также регбисты, выступавшие за португальскую сборную. Его двоюродная сестра Маргарида Соуза Ува замужем за председателем Европейской комиссии Жозе Мануэлом Баррозу.

По образованию — специалист по рекламе.

Игровая карьера 
На протяжении своей карьеры Жуан Ува выступал за команды «Белененсеш», «Сантбояна» и «Бандейрантеш». Чемпион Испании в составе «Сантбояна», чемпион Португалии в составе «Белененсеш», лучший регбист 2008 года в Португалии. Карьеру завершил в Бразилии в 2011 году, став вице-чемпионом страны с «Бандейрантеш».

В составе сборной Португалии Ува провёл с 2000 по 2009 годы 42 встречи и набрал 15 очков. Некоторое время был её капитаном. В сезоне 2003—2004 выиграл с Португалией Кубок европейских наций (чемпионат Европы), в 2007 году с командой впервые сыграл на Кубке мира во Франции, проведя все четыре матча.

Помимо этого, Ува выступал за .

Тренерская карьера 
Будучи игроком, Жуан Ува возглавлял как тренер юниорские команды. С 2012 года тренирует команду «Сан-Паулу» ().

Примечания

Ссылки 
 

Регбисты Португалии
Регбийные тренеры Португалии
Игроки РК «Белененсеш»
Игроки РК «Сантбояна»
Игроки РК «Бандейрантеш»
Игроки сборной Португалии по регби
Игроки сборной Португалии по регби-7
Чемпионы Европы по регби